Име Петар Богдановић може да се односи на:

Петар Богдановић, професор и секретар краља Николе на Цетињу.
Петар Богдановић, епископ

Питер Богданович, амерички филмски режисер, сценариста, глумац, продуцент, критичар и историчар филма српског порекла.